Chebal ist der Familienname folgender Personen:
 Fathi Chebal (* 1956), algerischer Fußballspieler
 Souleymane Ould Chebal (* 1986), mauretanischer Leichtathlet